Leja ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Leja (* 1969), Funktionärin der Wirtschaftskammer Österreich, designiertes Mitglied der Tiroler Landesregierung
Franciszek Leja (1885–1979), polnischer Mathematiker
 Katarzyna Leja (* 1990), polnische Biathletin
 Krzysztof Leja (* 1996), polnischer Skispringer
 Mariusz Leja (* 1987), polnischer Biathlet
 Matthias Leja (* 1962), deutscher Schauspieler
 Michael Leja (* 1950), deutscher Politiker (CDU), MdVK, MdB

Leja bezeichnet auch
 Leja, Amoräer der 3. Generation in Palästina im 3. und 4. Jahrhundert, siehe Ela (Amoräer)
 einen rechten Nebenfluss der Zna in Russland, siehe Leja (Fluss)